Костюковка (; до 2016 года — городской посёлок) — микрорайон города Гомеля в Железнодорожном административном районе.

География 
Планировка квартальная, застройка преимущественно кирпичная, многоэтажная.

Расположение 
6 км на север от Гомеля.

Транспортная система 

В микрорайоне имеется железнодорожная станция на линии Жлобин — Гомель.

Через микрорайон проходит трасса Е95.

Сейчас следуют городские автобусные маршруты № 43, 43а, 43б и 44 а также маршрутное такси № 34-тк и 34-ат

История 
Основан в XIX веке как железнодорожная станция Либаво-Роменской железной дороги, которая начала действовать в 1873 году. Посёлок быстро рос, была открыта школа, работала мельница, в Поколюбичской волости Гомельского уезда Могилёвской губернии. С 1879 года имелась круподробилка. Каждый год со станции вывозилась более 400 тыс. пудов хлебных и лесных грузов.

В 1918 году во время германской оккупации жители оказали упорное сопротивление немецкой армии. Освобождён 30 ноября 1918 года. С 8 декабря 1926 года по 3 марта 1935 года центр Костюковского сельсовета Гомельского района. С 3 марта 1935 года в границах Гомеля, с 14 августа 1937 года в административном подчинении Гомельскому горсовету. 3 мая 1931 года начал работу свинооткормочный пункт. 10 ноября 1933 года введён в действие 1-й в Беларуси механизированный стеклозавод. С 27 сентября 1938 года — рабочий посёлок. Во время Великой Отечественной войны оборудование завода и часть рабочих эвакуированы в Башкирию. В августе 1941 года около посёлка армии Красной Армии вместе с Гомельскими ополченцами 18 августа 1941 года вели тяжелые оборонительные бои. Погибли 15 советских солдат (похоронены в братской могиле). С 18 августа 1941 года по 26 ноября 1943 года оккупирован немецкими захватчиками. На фронтах погибли 79 рабочих и служащих.  

С 1986 года по 1996 год — носил статус городского посёлка.

С сентября 1996 года — возвращён статус рабочего посёлка.

14 февраля 2016 года посёлок был включён в состав городской черты города Гомеля и был снят с учёта как самостоятельный населённый пункт.

С 12 мая 2016 года включён в черту города Гомеля как микрорайон «Костюковка».

Инфраструктура 
Работают ОАО «Гомельстекло», УО "Гомельский государственный аграрно-промышленный колледж" (ранее именовалось Костюковский государственный аграрно-технический профессиональный лицей), 2 средние и музыкальная школы, отделение связи, 4 детских сада, Дворец культуры, библиотека, больница, спорткомплекс. Издаётся газета «Гомельский стекловар» (с 1 мая 1934 года).

Население 
 1939 год — 6097 жителей
 1959 год — 6436 жителей
 1970 год — 10 137 жителей
 1979 год — 10 938 жителей
 1989 год — 10 860 жителей
 2004 год — 10 600 жителей
 2006 год — 10 600 жителей
 2010 год — 9500 жителей
 2012 год — 9100 жителей
 2015 год — 9895 жителей
 2016 год — 9904 жителей

См. также 
 Посёлки городского типа Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0